Gminy w Czechach:
 Ratiboř – gmina w powiecie Vsetín
 Ratiboř – gmina w powiecie Jindřichův Hradec

Inne:
 Ratiboř – czeska nazwa miasta Racibórz w województwie śląskim

Zobacz też:
 Racibor